Postumus – przyjaciel Horacego
 Postumus lub posthumus – pogrobowiec (dziecko urodzone po śmierci ojca)
 Agrypa Postumus – wnuk cesarza Augusta